Куда́ приво́дят мечты́ ():

 «» — роман 1978 года американского автора Ричарда Мэтсона.
 «» — роман 1983 года американского автора Мэнли Уэйда Веллмана.
 «Куда приводят мечты» — американский кинофильм 1998 года, снятый по одноимённому роману 1978 года.
 «Куда приводят мечты» — альбом группы Uma2rman.
 What Dreams May Come — 7-й эпизод первого сезона мультсериала Годзилла, вышедшего в 1998 году.